

Der Kreis Siófok ( Siófok járás) ist ein Kreis im Nordosten des südwestungarischen Komitats Somogy. Er grenzt im Westen an den Kreis Fonyód, im Süden an den Kreis Tab, im Südosten bildet der Kreis Tamási (Komitat Tolna) und im Osten der Kreis Enying (Komitat Fejér) die Grenze. Die Grenze im Norden und Nordwesten zum Komitat Veszprém verläuft über dem Plattensee ( Balaton).

Geschichte 
Der Kreis bestand zwischen 1950 und 1983 und erfuhr seine Neugründung zur ungarischen Verwaltungsreform. Am 1. Januar 2013 ging er als Nachfolger des gleichnamigen Kleingebiets ( Siófoki kistérség) hervor, das noch um alle 13 Gemeinden aus dem gleichfalls Ende 2012 aufgelösten, westlicher gelegenen Kleingebiet Balatonföldvár ( Balatonföldvári kistérség) sowie um die Gemeinde Balatonvilágos aus dem Komitat Veszprém erweitert wurde. Derzeit umfasst der Kreis Siófok 24 Gemeinden, von denen 3 das Stadtrecht besitzen.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Siófok hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 2.134 Einwohnern auf einer Fläche von 27,38 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des zweitbevölkerungsreichsten Kreises liegt über dem Komitatswert. Der Kreissitz befindet sich in der größten Stadt, Siófok, fast in der Mitte des Kreises gelegen.

1 Einwohnerangaben s. Kreis Balatonalmádi

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Siofok
Komitat Somogy